Антон Григорьвич Владыкин (1757, Астраханская губерния, Российская империя — 1812, Санкт-Петербург, Российская империя) — российский учёный-востоковед, синолог, переводчик, участвовавший в седьмой Русской духовной миссии в Китае.

Биография 
Антон Владыкин родился в калмыцкой семье в 1757 году. Оставшись сиротой во время переселения калмыков в 1771 году в Джунгарию, Антон Владыкин был передан в приютский дом в Астрахани, где его крестили.

В 1775 году он поступил в семинарию Сергиево-Троицкой лавры. В 1780 году он вместе с Иваном Филоновым был определён в 7 Пекинскую духовную миссию, где он был должен изучать китайский язык и историю Китая. В Китае Антон Владыкин провёл 14 лет. Находясь в Пекине, Антон Владыкин начал составлять «Маньчжурско-китайско-русский словарь», который был закончен в Санкт-Петербурге в 1808 году. Вернувшись в Россию в 1794 году, он работал переводчиком в Коллегии иностранных дел. В 1798 году Антон Владыкин открыл в Санкт-Петербурге школу переводчиков при Коллегии иностранных дел.

В 1806 году правительство Александра I отправило в Китай посольство во главе с графом Юрием Александровичем Головкиным. В этом посольстве Антон Владыкин был назначен переводчиком. Осенью 1806 года посольство прибыло в Ургу, где китайский наместник потребовал от графа Юрия Александровича Головкина унизительных для посла высшего ранга правил китайского церемониала. Посольство вернулось в Россию, не дойдя границ Китая.

Сочинения 
Сочинения Антона Владыкина не издавались и сегодня хранятся в различных архивах.

 Древняя история мунгалов;
 Маньчжурско-китайско-русский словарь;
 Краткий летописец китайских царей, архив СПб Ф ИВ РАН
 Маньчжурская азбука в пользу российского юношества, № 691 отдел рукописей РНБ;
 Маньчжурская грамматика для российского юношества, № 691 отдел рукописей РНБ;
 Маньчжурский лексикон, фонд 88 № 2 архив СПб Ф ИВ РАН;
 Словарь китайский с маньчжурским, фонд 88 № 2,4,7 архив СПБ Ф ИВ РАН;
 Указы китайских царей древних и новейших, переведённые с китайского и маньчжурского языков, фонд 88 № 6 архив СПб Ф ИВ РАН

Литература 
 Алексеева П. Э., Антон Григорьевич Владыкин и его вклад в изучение маньчжурских языков/ Монголоведные исследования, Элиста, 1983, стр. 94 — 99
 Скачков С., Очерки истории русского китаеведения, М., Наука, 1977
 Смирнов С., История Троице-Сергиевской лавры, М., 1867

Персоналии:Калмыкия
Синологи Российской империи
Персоналии:Русская духовная миссия в Пекине